Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 68001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 4 grudnia 2000 do 5 października 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

68001-68100

68101-68200

68201-68300

68301-68400

68401-68500

68501-68600

68601-68700

68701-68800

68801-68900

68901-69000

Przypisy 

Lista planetoid 068001-069000